Biost (en francès Béost) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Des de 1997 el municipi compta amb una calandreta.

Demografia

Administració

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aussau.

Municipis del Cantó de Laruntz